Saint-Evroult oder Saint-Évroult steht für:
 Abtei Saint-Évroult, Kloster in Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois

Gemeinden im französischen Département Orne:
 Saint-Evroult-de-Montfort
 Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois

Siehe auch:
 St. Évroult (Mortain)